Доброво́лец (доброво́льцы) — лицо (лица), осуществляющее какую-либо деятельность добровольно, а также зачастую безвозмездно, не получая за это материального вознаграждения.

Военное дело 
 Доброволец — человек, поступивший на военную службу по собственному желанию; лицо, добровольно вступившее в действующую армию одной из воюющих стран.
 Доброволец — начальное воинское звание в рядах Добровольческой армии, сходное званию вольноопределяющегося.
 Добровольцы — в годы Гражданской войны в России — одно из самоназваний белогвардейцев.
 Доброволец — обобщённый класс эскадренных миноносцев русского и советского флота, состоящий из кораблей пяти типов:
 Эскадренные миноносцы типа «Украйна»,
 Эскадренные миноносцы типа «Финн»,
 Эскадренные миноносцы типа «Всадник»,
 Эскадренные миноносцы типа «Охотник»,
 Эскадренные миноносцы типа «Лейтенант Шестаков».

Имена собственные 
 «Доброволец» — газета, печатавшаяся в годы Второй Мировой войны для военнослужащих армии А. А. Власова (РОА).

Телевизионные и художественные фильмы 
 «Доброволец» — российский сериал 2009 года.
 «Доброволец» — индийский фильм 2014 года.
 «Добровольцы»

Населённые пункты

Белоруссия 
 Доброволец — посёлок в Речицком районе Гомельской области.

Россия 
 Доброволец — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Доброволец — посёлок в Шаблыкинском районе Орловской области.
 Доброволец — посёлок в Тамбовском районе Тамбовской области.

Близкие по смыслу понятия 
 Волонтёр
 Вольноопределяющийся

См. также 
 «Волгарь-доброволец» — теплоход
 Добровольческая армия — воинское формирование в годы Гражданской войны в России, комплектовавшееся на добровольной основе
 Улица Добровольцев